Ранчо ла Сеиба има више значења:

 Ранчо ла Сеиба (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Сеиба (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Сеиба (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Сеиба (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ла Сеиба (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику